A 2022. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 11-én rendezték. Az aranyérmet a svájci Lara Gut-Behrami nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny 11 órakor (magyar idő szerint 4 órakor) kezdődött. Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2022. évi téli olimpiai játékokon